Клявиньш () — латышская фамилия. Известные носители:

 Клявиньш, Роберт Юрьевич (1885—1941) — российский, латвийский и советский военный деятель, командующий народной армии в 1940 году, генерал в латвийской армии и генерал-лейтенант в РККА.
 Клявиньш, Янис (1933—2008) — латвийский советский шахматист, физик.

См. также 
  () — женская форма фамилии